Ге́стола — одна из вершин Безенгийской стены главного Кавказского хребта,
район Безенги.

С севера вершина имеет характерную форму, красиво выделяясь чётким треугольником на контуре Безенгийской стены. В плане — пирамида с почти квадратным основанием, ориентированным под 45° к сторонам света.

На вершину (4860 м) описаны различные скально-ледовые маршруты от 3Б до 5Б, как фронтально из долины, так и траверсом части Безенгийской стены через пик Есенина (4310), Ляльвер.

Примечания

Литература 
 
 

Горные вершины Кабардино-Балкарии
Горные вершины Кавказа